Парадајс се може односити на:
 Парадајс (Калифорнија), град у Калифорнији
 Парадајс (Тексас), град у Тексасу
 Парадајс (Јута), град је у америчкој савезној држави Јута
 Парадајс (Канзас), је град у америчкој савезној држави Канзас
 Парадајс (Луизијана), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Луизијана
 Парадајс (Монтана), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Монтана
 Парадајс (Невада), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Невада
 Парадајс (Пенсилванија), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Пенсилванија
 Парадајс (округ Моно, Калифорнија), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Калифорнија